Plainview (Arkansas)
Plainview (Californie)
Plainview (Géorgie)
Plainview (Illinois)
Plainview (Minnesota)
Plainview (Nebraska)
Plainview (New York)
Plainview (Tennessee)
Plainview (Texas)